Вербовщик:

 Вербовщик — тот, кто занимается вербовкой, т. е. привлечением к работе или службе.
 Вербовщик или рекрутер — военный, занимающийся набором рекрутов и доставкой их к месту службы.
 «Вербовщик» — кинофильм, 1991, СССР, режиссёр — Эдуард Гаврилов.

См. также 
 Вербовка (значения)